Sine tempore (lat.: Ohne Zeit) steht für:
 Sine tempore, siehe Akademische Zeitangabe
 Sine Tempore (Einkaufszentrum), Einkaufszentrum in Astana